Il singolare del torneo di tennis Santiago Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Higueras che ha battuto in finale Carlos Kirmayr 5-7, 6-4, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Santiago Open 1976